Pierrick Cros ist der Name folgender Personen:

* Pierrick Cros (Fußballspieler, 1991) (* 1991), französischer Fußballtorwart
 Pierrick Cros (Fußballspieler, 1992) (* 1992), französischer Fußballspieler